Bisse Thofelt – scrittore svedese
 Björn Thofelt – ex pentatleta svedese
 Sven Thofelt – pentatleta e schermidore svedese